18 anni – EP di Ariete
 18 anni – singolo di Ariete estratto dall'omonimo EP